27. sezon rosyjskiej drugiej ligi piłkarskiej (Pierwszej Dywizji; oficjalna nazwa FNL). W rozgrywkach trwających od 17 lipca 2018 do 25 maja 2019 wzięło udział 20 drużyn.

Uczestnicy

Tabela 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Liczba zwycięstw, 3. Mecze bezpośrednie. 
 Drużynie FK Tiumeń odjęto 6 punktów za niezgodności finansowe klubu.
 Zgodnie z regulaminem powinno spaść 5 najsłabszych drużyn, jednak, podobnie jak rok wcześniej, nie wszystkie kluby mogące zająć ich miejsce otrzymały odpowiednią licencję.  (zwycięzca grupy wschodniej Drugiej Dywizji) i  (spadkowicz z Priemjer-Ligi) nie spełniły wymagań licencyjnych. W takiej sytuacji  i  pozostały w rozgrywkach FNL.

 Liderzy

Wyniki 

|}

Linki zewnętrzne 
 Strona rozgrywek FNL 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2018 w piłce nożnej
2018 w Rosji
2019 w piłce nożnej
2019 w Rosji